Recuperatorul se poate referi la:

 Recuperatorul (roman), roman de ficțiune publicat de Ted Lewis în 1969 sub titlul Jack's return home 
 Recuperatorul (film din 1971), film britanic din 1971 regizat de Mike Hodges cu Michaerl Caine 
 Recuperatorul, film american din 2000 regizat de Stephen T. Kay cu Sylvester Stallone 
 Recuperatorul (film din 1984) (Repo Man), film din 1984 regizat de Alex Cox